The Wind That Shakes the Barley est une chanson irlandaise du  écrite par Robert Dwyer Joyce.
The Wind That Shakes the Barley (Le vent se lève) est un film britannique de Ken Loach ayant remporté la palme d'or au Festival de Cannes 2006.
The Wind That Shakes the Barley (album) est un album de Loreena McKennitt